Gouvernement Vučić peut désigner ces gouvernements serbes :

 Gouvernement Vučić I du  au 
 Gouvernement Vučić II depuis le